Edward Peeters (wielrenner), een Belgisch naoorlogs wielrenner
 Edward Peeters (schrijver), een Belgisch schrijver, beter bekend onder zijn pseudoniem Paul Kiroul

Zie ook Edgard Peeters (1906-1961), een Belgisch componist